Der Kanton Berlaimont war bis 2015 ein französischer Kanton im Arrondissement Avesnes-sur-Helpe, im Département Nord und in der Region Nord-Pas-de-Calais; sein Hauptort war Berlaimont. Vertreter im Generalrat des Departements war von 2001 bis 2015 Bernard Baudoux (PCF).

Er hatte 22.163 Einwohner (Stand: 1. Januar 2012).

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus zwölf Gemeinden:

Berlaimont
Aufgelöst 2015